Чемпіонат Польщі з футболу 2007 () — проводився у 2006—2007 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Заглембє» (Любін).

Підсумкова таблиця 

 «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) потрапив до Кубка УЄФА здобувши перемогу у Кубку Польщі.

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Положення команд по ходу сезону

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2007
Польща
Польща
2006 у польському спорті
2007 у польському спорті